Казьмина — женская форма русской фамилии Казьмин. Известные носительницы:
 Казьмина, Наталья Юрьевна (1956—2011) — театральный критик и театровед, автор статей о современном театре.
 Казьмина, Ольга Евгеньевна (род. 1963) — российский религиовед, этнолог и демограф.